Sezóna 1976/1977 byla 60. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Montreal Canadiens. Před začátkem sezony se tým Kansas City Scouts přestěhoval do Denveru a přejmenoval se na Colorado Rockies. Celek California Golden Seals se přestěhoval do Clevelandu a přejmenoval se na Cleveland Barons.

Konečné tabulky základní části

Play off 

 † značí vítěze divize (vítězství v divizi znamenalo automatické nasazení do čtvrtfinále).

Ocenění 

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1976
Lední hokej v roce 1977